Le Martyre de l'obèse, roman d'Henri Béraud, Prix Goncourt 1922.
Le Martyre de l'obèse, film de Pierre Chenal (1933), adaptation du livre précédent.